Kana är ett släkte av insekter. Kana ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar